In the Flesh (álbum) - da banda de death metal Nader Sadek
In the Flesh: Live - álbum de Roger Waters
In the Flesh (série de televisão) - da BBC

Desambiguação